Glenmont (Ohio)
Glenmont (Metro de Washington)

Desambiguação